Густаф Нюхольм (, 27 января 1880, Стокгольм — 12 сентября 1957, там же) — шведский , мастер. 

Чемпион Швеции в 1917—1921 и 1921—1924 гг. Победитель турнира северных стран 1917 г. Чемпион Гётеборга 1924 г. Участник международных гамбитных турниров. В составе сборной Швеции участник шахматной олимпиады 1927 г.

В русскоязычной шахматной литературе фамилию шахматиста воспроизводили как Нихольм,  Нигольм и Нюгольм.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки